Municipio de Deerfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Deerfield (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Deerfield (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Chickasaw.
 Municipio de Deerfield (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kearny.
 Municipio de Deerfield (condado de Isabella, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Isabella.
 Municipio de Deerfield (condado de Lapeer, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lapeer.
 Municipio de Deerfield (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.
 Municipio de Deerfield (condado de Livingston, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Deerfield (condado de Mecosta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mecosta.
 Municipio de Deerfield (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Deerfield (condado de Steele, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Deerfield (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Vernon.
 Municipio de Deerfield (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Deerfield (condado de Morgan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Deerfield (condado de Portage, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Portage.
 Municipio de Deerfield (condado de Ross, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ross.
 Municipio de Deerfield (condado de Warren, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Deerfield (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.
 Municipio de Deerfield (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.